Il singolare del torneo di tennis Karshi Womens 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Isabella Holland che ha battuto in finale Tetjana Arefyeva 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Oksana Kalašnikova (primo turno)
 Olivia Rogowska (secondo turno)
 Naomi Broady (primo turno)
 Nikola Hofmanová (primo turno)

 Ksenia Palkina (primo turno, ritiro)
 Isabella Holland (campionessa)
 Oksana Ljubcova (semifinali)
 Tetjana Arefyeva (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karshi Womens 2011